La Second Division 1932-1933 è stata la trentasettesima edizione della seconda serie del campionato di calcio inglese, conclusa con la vittoria dello Stoke City.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Stoke City e Tottenham promosse in First Division 1933-1934.
  Chesterfield e Charlton retrocesse in Third Division 1933-1934.

Voci correlate 
First Division 1932-1933
Third Division 1932-1933
FA Cup 1932-1933

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933